Труа Ривјер () је град у Канади у покрајини Квебек. Према резултатима пописа 2011. у граду је живело 131.338 становника.

Географија

Клима

Становништво 

Према резултатима пописа становништва из 2011. у граду је живело 131.338 становника, што је за 4,0% више у односу на попис из 2006. када је регистровано 126.293 житеља.

Партнерски градови 
  Авеиро
  Boucherville

Напомене

Референце

Спољашње везе 

Градови у Квебеку
Википројект географија/Насеља у Канади